Telegraf poate fi:

 Telegraf, transmisie de mesaje pe distanță lungă
 Telegrafon
 Telegraf - Constanța, ziar din România
 Telegraful de Prahova, ziar din România